В одиночному розряді тенісного турніру Toyota Classic 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Кріс Еверт-Ллойд здобула титул, у фіналі перемігши С'юзен Маскарін 6-3, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт-Ллойд (переможниця)
 Відсутня
  Кеті Джордан (1-ше коло)
  Мері-Лу П'ятек (півфінал)

 Енн Кійомура (чвертьфінал)
 Івонн Вермак (чвертьфінал)
 Гелена Сукова (2-ге коло)
 Кенді Рейнолдс (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Toyota Classic